gens Anicia – gens romana
 Anicia Giuliana – figlia di Anicio Olibrio, imperatore dell'Impero Romano d'Occidente
 Anicia Faltonia Proba – esponente dell'aristocrazia romana
 Anicia (Antica Grecia) – medico e poetessa dell'antica Grecia